Amerikai Egyesült Államok
Normandy (Illinois)
Normandy (Missouri)
Normandy (Tennessee)
Normandy Park (Washington)
 Franciaország
Normandia